Dominic Meier, né le  à Coire, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || HC Coire || LNB ||30 ||2 ||2 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || HC Coire || LNB ||35 ||3 ||6 ||9 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1996-1997 || SC Rapperswil-Jona || LNA ||45 ||1 ||3 ||4 ||59 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || SC Rapperswil-Jona || LNA ||40 ||1 ||4 ||5 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 || SC Rapperswil-Jona || LNA ||45 ||3 ||5 ||8 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || SC Rapperswil-Jona || LNA ||45 ||3 ||10 ||13 ||40 ||6 ||1 ||2 ||3 ||22
|-
|2000-2001 || CP Berne || LNA ||44 ||5 ||10 ||15 ||58 ||10 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
|2001-2002 || CP Berne || LNA ||43 ||2 ||6 ||8 ||94 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || CP Berne || LNA ||44 ||3 ||5 ||8 ||81 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || CP Berne || LNA ||47 ||8 ||12 ||20 ||66 ||15 ||2 ||4 ||6 ||22 
|-
|2004-2005 || CP Berne || LNA ||41 ||1 ||6 ||7 ||30 ||11 ||4 ||3 ||7 ||26 
|-
|2005-2006 || CP Berne || LNA ||37 ||2 ||8 ||10 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || CP Berne || LNA ||43 ||5 ||17 ||22 ||83 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || EV Zoug || LNA ||50 ||2 ||19 ||21 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || EV Zoug || LNA ||41 ||1 ||6 ||7 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || CP Berne || LNA ||30 ||1 ||8 ||9 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || CP Berne || LNA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || CP Berne || LNA ||29 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||HC Bâle || LNB ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || HC Bienne || LNA || 42|| 1|| 11|| 12|| 42|| 7|| 0|| 1|| 1||8

|1996 ||  Suisse -20 ans|| CM -20 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 18 ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1976
Naissance à Coire
Sportif grison
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Coire
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du CP Berne
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Bienne
Défenseur de hockey sur glace